Een offerande kan verschillende betekenissen hebben:

een gave die men aan een god opdraagt en toebrengt: zie offer.
een offerplechtigheid.
 het deel van de Mis in de Katholieke Kerk ná de Dienst van het Woord en voor het Eucharistisch gebed, waarin de priester het brood en de wijn klaar maakt en opdraagt: zie offertorium.

Liturgie in de Rooms-Katholieke Kerk